Кэролайн Гудолл (; ) — британская актриса.

Биография 
Кэролайн Крус Гудолл родилась 13 ноября 1959 года в Лондоне, Великобритания. В 1981 году Кэролайн окончила Бристольский университет.

С 1978 года она начала сниматься в кино. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Список Шиндлера», «Разоблачение» и других.

Личная жизнь 
С 1990 по 1993 год была замужем за Скоттом Хоксби. С 17 сентября 1994 года замужем за Николой Пекорини, с которым воспитывает двух детей — дочь Джемму и сына Леоне.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки